|}

Die Bahnstrecke Deventer–Almelo ist eine Eisenbahnlinie zwischen Deventer und Almelo in den Niederlanden. Die Bahnstrecke ist eine wichtige Güterverbindung zwischen Randstad und Deutschland sowie eine vielbefahrene Bahnstrecke im Personenverkehr. Die Streckenlänge beträgt etwa 38 Kilometer.

Geschichte 
Die Strecke wurde am 1. September 1888 durch die niederländische Bahngesellschaft KNLS eröffnet. Die Elektrifizierung fand 1951 statt. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 130 km/h.

Zugverkehr 
Momentan verkehren auf der Strecke halbstündlich ein InterCity-Zugpaar von Den Haag Centraal nach Enschede, welches in Utrecht Centraal geteilt wird, wodurch der andere Teil bis Rotterdam Centraal fährt. Außerdem verkehren die InterCity-Züge von Amsterdam Centraal nach Berlin, von Schiphol Airport nach Enschede sowie ein Regionalzug von Apeldoorn nach Enschede.

Weblinks 
 

Bahnstrecke in den Niederlanden
BahnstreckeDeventerAlmelo